Leonid Andriejewicz Samujłow,  (ur.  w guberni grodzieńskiej, zm. 24 lutego 1929 w Warszawie) – rosyjski wojskowy (sztabskapitan), emigrant.

W 1908 r. ukończył suworowski korpus kadetów, zaś w 1910 r. aleksandrowską szkołę wojskową. Służył w stopniu podporucznika w 2 Rostowskim Pułku Grenadierów. W 1914 r. ukończył wojskową szkołę lotniczą w Sewastopolu. Brał udział w I wojnie światowej. Służył w 19 Korpuśnym Oddziale Lotniczym, zaś od początku 1915 r. w stopniu porucznika w 24 Korpuśnym Oddziale Lotniczym. Pod koniec kwietnia tego roku w rejonie stacji kolejowej Dębice w walce powietrznej z 2 samolotami nieprzyjacielskimi zestrzelił jednego z nich. W czerwcu przeszedł do 31 Korpuśnego Oddziału Lotniczego, w sierpniu do 17 Korpuśnego Oddziału Lotniczego, a następnie do 16 Korpuśnego Oddziału Lotniczego. Od 1916 r. był instruktorem w szkole lotniczej w Sewastopolu. Od czerwca 1917 r. w stopniu sztabskapitana dowodził 11 Armijnym Oddziałem Lotniczym. Na początku listopada tego roku został odsunięty od tej funkcji z powodu „zachowania niegodnego oficera”. Tymczasowo odkomenderowano go do 3 Parku Lotniczego. W styczniu 1918 r. powrócił do sewastopolskiej szkoły lotniczej. Następnie wstąpił do lotnictwa wojskowego Armii Dońskiej. W 1920 r. służył w wojskach Białych gen. Piotra N. Wrangla. W połowie października tego roku wraz z pozostałymi wojskowymi został ewakuowany z Krymu do Gallipoli. Na emigracji w zamieszkał w Polsce, gdzie w 1922 r. wstąpił do lotnictwa wojskowego. Służył w warsztatach lotniczych w Warszawie. Następnie pracował jako szofer taksówki. Zginął w wyniku wypadku drogowego w Warszawie 24 lutego 1929 r.

Linki zewnętrzne 
 Biografia Leonida A. Samujłowa 
 Kolejna biografia Leonida A. Samujłowa

Bibliografia 
 M. S. Nieszkin, W. M. Szabanow, Авиаторы – кавалеры ордена Св. Георгия и Георгиевского оружия периода Первой мировой войны 1914-1918 годов: Биографический справочник, 2006

Oficerowie Imperium Rosyjskiego
Biali (wojna domowa w Rosji)
Rosyjscy emigranci w II Rzeczypospolitej
Uczestnicy I wojny światowej (Imperium Rosyjskie)
Urodzeni w 1889
Zmarli w 1929
Rosyjskie ofiary wypadków drogowych